Музей Толстого  — музеи, посвящённый жизни и деятельности писателя графа Льва Толстого, или поэта Алексея Константиновича Толстого или писателя Алексея Николаевича Толстого, принадлежавших к разветвлённому графскому роду Толстых.

Музеи Льва Толстого 

 Усадьба «Ясная Поляна» — музей-усадьба Толстого при одноименной деревне в Щёкинском районе Тульской области.
 Музей-Усадьба Л. Н. Толстого — посёлок в Щёкинском районе Тульской области.
Филиалы музея-усадьбы «Ясная Поляна»:
 Музей-усадьба Л. Н. Толстого в селе Никольское-Вяземское — Чернского района Тульской области.
 Козлова Засека — Музей и экспозиция «Железная дорога Льва Толстого» на одноименной ж/д станции (МЖД), находящейся на территории Центрального р-на Тулы (мкр. Скуратово), в 4 км от Ясной Поляны.
 Музей Льва Толстого в Москве состоит из трёх зданий:
 Основная экспозиция в бывшем доме Лопухиных-Станицкой (Пречистенка 11).
 Мемориальный музей-усадьба Л. Н. Толстого «Хамовники» (улица Льва Толстого, 21). 	
 Выставочный зал на Пятницкой улице.	
 Филиалы ГМТ за пределами Москвы: 
 Мемориальный музей памяти Л.Н. Толстого «Астапово» — Липецкая область,  железнодорожная станция Лев Толстой (бывшая Астапово).	
 Культурный центр имени Л. Н. Толстого — Ставропольский край, город Железноводск.
 Литературно-этнографический музей Л. Н. Толстого — в станице Старогладовской, Чечня, где с 1851 по 1854 годы жил писатель.

Музеи Алексея Константиновича Толстого 
 Красный рог — музей-усадьба поэта в 2 км от одноимённого села Почепского района Брянской области.

Музеи Алексея Николаевича Толстого 	
 Музей-квартира Алексея Толстого — в Москве, на улице Спиридоновка.	
 Музей-усадьба А.Н. Толстого — в Самаре.

См. также 
 Парк-музей имени А. К. Толстого — в Брянске. Несмотря на название парка-музея, музея писателя среди его достопримечательностей нет.
 Пустынька — бывшая усадьба Алексея Константиновича Толстого в Ленинградской области. Сохранился только парк с прудом.